Noise (film), een Amerikaanse film uit 2007
 Noise (muziek), een muziekstroming
 Noise, een nummer van het album Human. :II: Nature. uit 2020 van Nightwish

Zie ook
 Ruis